Чемпионат Бразилии 2018 — Серия А () — 62-й розыгрыш чемпионата Бразилии по футболу с момента его основания.

По итогам предыдущего сезона Серию A покинули «Коритиба», «Аваи», «Понте-Прета» и «Атлетико Гоияниенсе». Их заменили «Америка Минейро», «Интернасьонал», «Сеара» и «Парана», занявшие соответственно места с 1-го по 4-е в Серии B 2017.

Серия A

Команды

Составы команд

Турнирная таблица 
Итоговая таблица

1«Атлетико Паранаэнсе» получил место в Кубке Либертадорес 2019 благодаря победе в Южноамериканском кубке 2018. «Крузейро» получил место в Кубке Либертадорес 2019 благодаря победе в Кубке Бразилии 2018.

Результаты матчей

Лидеры чемпионата

Статистика

Бомбардиры

Хет-трики

Серия B

Серия C

Группа A

Группа B 

Участники полуфиналов вышли в Серию B.

Серия D 
Турнир прошёл с 21 апреля по 4 августа 2018 года.

Участники полуфиналов вышли в Серию C 2019.

Переходы команд между дивизионами

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Бразилии на сайте cbf.com.br
 Чемпионат Бразилии на RSSSF
 Статистика чемпионата на Soccerway

Бразилия
Спорт в Бразилии в 2018 году
2018